La  coupe de Suisse a débuté le  et s'est achevée le  avec la victoire du Grasshopper Club Zurich.

Résultats

de finale 
Les  de finale sont disputés le 4 octobre 1925.

|-
|colspan="3" style="background-color:#DFDFDF"|4 octobre 1925

|-
|colspan="3" style="background-color:#DFDFDF"|18 octobre 1925(Répétition)	

|}

de finale 
Les  de finale ont lieu le  novembre 1925.

|-
|colspan="3" style="background-color:#DFDFDF"| novembre 1925

|}

de finale 
Les  de finale ont lieu du 6 décembre 1925 au 3 janvier 1926.FC Berne

|-
|colspan="3" style="background-color:#DFDFDF"|6 décembre 1925

|-
|colspan="3" style="background-color:#DFDFDF"|13 décembre 1925

|-
|colspan="3" style="background-color:#DFDFDF"|20 décembre 1925

|-
|colspan="3" style="background-color:#DFDFDF"|3 janvier 1926

|}

Quarts de finale 
Les quarts de finale ont lieu le 7 février 1926.

|-
|colspan="3" style="background-color:#DFDFDF"|7 février 1926

|}

Demi-finales

Finale

Notes et références

Voir aussi 
 Championnat de Suisse de football 1925-1926

Liens externes 
 Schweizer-cup/1925-26
 Archiv digital de "L'Express".
 Archiv digital de "L'Impartial".
 Archiv digital de "Le Temps".
 Archiv digital de la "Tribune de Lausanne".

1925-1926
Suisse
Sport en Suisse en 1925
Sport en Suisse en 1926